PNF ist eine Abkürzung für:

 Partito Nazionale Fascista, die von 1921 bis 1943 bestehende Partei der italienischen Faschisten
 Pilot not flying in der Luftfahrt
 Polnische Normalform in der Informatik und (mathematischen) Logik
 Pränexnormalform, eine mögliche Normalform in der Informatik und (mathematischen) Logik, in der Aussagen der Prädikatenlogik dargestellt werden können
 Propriozeptive Neuromuskuläre Fazilitation, eine physiotherapeutische Behandlungsmethode
 plexiformes Neurofibrom, eine mögliche Begleiterscheinung der Neurofibromatose Typ 1
 Parquet national financier, französische Staatsanwaltschaft für bestimmte Finanzdelikte

PNF